Prskavec ist der Familienname folgender Personen: